Cape puede referirse a:
 CAPE referido a medida de valuación. 
 Cape Feare episodio de Los simpson. 
 CAPE, también llamado energía potencial convectiva disponible, es un término usado en el estudio de la meteorología.
